Туло́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Ліона, 25 км на північний схід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 631 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1746,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Туло 
 Туло на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Туло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш